Jméno a příjmení Josef Janeček nese více osob:

 Josef Janeček (1902–1942) – účastník protiněmeckého odboje, podporovatel parašutistů
 Josef Janeček (* 1952) – český politik (KDU-ČSL), poslanec ČNR a PSP